Саксго́рны — общее название группы медных духовых музыкальных инструментов с широкой мензурой, сконструированных Адольфом Саксом в 1845 году на основе бюгельгорнов. Это хроматические инструменты овальной формы, у которых трубка постепенно расширяется от мундштука к раструбу (в отличие от традиционных медных духовых, имеющих в основном цилиндрическую трубку).

Саксгорны образуют семейство, в которое входят: Альт, Тенор, Баритон, Бас и некоторые их разновидности, в том числе Эуфониум и Геликон. Разновидностью геликона является Сузафон. 

Родственным саксгорнам инструментом является также Туба.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Медные духовые музыкальные инструменты